André Geens – politico belga fiammingo
 Gaston Geens – politico belga fiammingo
 Koen Geens – politico belga